Thambemyia är ett släkte av tvåvingar. Thambemyia ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Styltflugor
Thambemyia